McIntosh megye (Észak-Dakota)
McIntosh megye (Georgia)
McIntosh megye (Oklahoma)